Красного́рское викариа́тство — викариатство Московской городской епархии Русской православной церкви.

Создано решением Священного Синода Русской православной церкви от 16 июля 1995 года. Названо по городу Красногорск Московской области. Викариатство с самого начала было титулярным, так как оба занимавших его епископа служили в Москве.

13 апреля 2021 года года была образована Одинцовская епархия, правящий архиерей которой стал титуловаться «Одинцовский и Красногорский», что означает упразднение Красногорского викариатства.

Архиереи 
 Савва (Волков) (12 сентября 1995 — 5 марта 2010)
 Иринарх (Грезин) (5 марта 2010 — 13 апреля 2021)

Примечания

Ссылки 
 Красногорское викариатство на сайте православной энциклопедии «Древо»

Упразднённые викариатства Русской православной церкви
Появились в 1995 году в России
Исчезли в 2021 году